Název Vratkov má více sídel:
 Vratkov (Rušinov), část obce Rušinov v okrese Havlíčkův Brod
 Vratkov (Nechvalice), část obce Nechvalice v okrese Příbram
podobný název má 
 Vrátkov, obec v okrese Kolín

Externí odkazy